Zelenik est un toponyme qui peut désigner :
Zelenik, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina d'Elena, oblast de Veliko Tarnovo ;
Zelenik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo.